La Fußball-Bundesliga 2022-2023 è la 60ª edizione della Bundesliga, nonché la 113ª edizione della massima divisione del campionato tedesco di calcio. Il campionato è iniziato il 5 agosto 2022 e si concluderà il 27 maggio 2023.

Poiché il campionato mondiale di calcio 2022 si terrà tra il 20 novembre e il 18 dicembre 2022, il campionato è caratterizzato da una pausa invernale di due mesi; infatti, l'ultima giornata di Bundesliga prima della pausa è in programma dall'11 al 13 novembre (15ª giornata), per poi riprendere il 20 gennaio 2023.

Stagione

Novità 
Al termine della Fußball-Bundesliga 2021-2022 sono state retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga l' e il , ultime due classificate. Al loro posto dalla 2. Fußball-Bundesliga 2021-2022 sono state promosse in massima serie lo  ed il  dopo una sola stagione di assenza.

Formula 
Le 18 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 34 giornate. Al termine del campionato vengono emessi i seguenti verdetti:
 La prima classificata è campione di Germania.
 Le prime quattro squadre classificate sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2023-2024.
 La quinta classificata e la vincitrice della coppa nazionale sono ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2023-2024.
 La sesta classificata è ammessa ai preliminari della UEFA Europa Conference League 2023-2024.
 La terzultima classificata disputa uno spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Fußball-Bundesliga 2022-2023.
 Le ultime due squadre classificate sono retrocesse direttamente in 2. Fußball-Bundesliga 2023-2024.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Aggiornata al 26 febbraio 2023.

Classifica 
Aggiornata al 19 marzo 2023 .

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2023-2024.
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2023-2024.
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Europa League 2023-2024.
      Ammessa agli spareggi della UEFA Europa Conference League 2023-2024.
 Ammessa allo spareggio promozione-retrocessione contro la terza classificata della 2. Fußball-Bundesliga 2022-2023.
      Retrocesse in 2. Fußball-Bundesliga 2023-2024.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Tabellone

Calendario 
Il calendario dell'edizione 2022-23 della Bundesliga è stato pubblicato il 17 giugno 2022.

Spareggio promozione-retrocessione 
Allo spareggio sono ammesse la sedicesima classificata in Bundesliga e la terza classificata in 2. Fußball-Bundesliga.

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica in divenire 

Squadre 
 Aggiornata al 4 marzo 2023 
 Maggior numero di vittorie: Borussia Dortmund (16)
 Maggior numero di pareggi: Colonia (9)
 Maggior numero di sconfitte: Bochum (16)
 Minor numero di vittorie:  Stoccarda, Schalke 04 (4)
 Minor numero di pareggi:Bochum, Borussia Dortmund (1)
 Minor numero di sconfitte: Bayern Monaco (2)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (66)
 Peggior attacco: Schalke 04 (18)
 Miglior difesa: Bayern Monaco (22)
 Peggior difesa: Bochum (56)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+44)
 Peggior differenza reti: Bochum (-32)
 Miglior serie positiva: Borussia Dortmund (8, 16ª-23ª)
 Peggior serie negativa: Schalke 04 (7, 7ª-13ª giornata)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayern Monaco (6, 10ª-15ª giornata)

Partite
 Più gol: Eintracht Francoforte-Bayern Monaco 1-6 (1ª giornata), Bochum-Bayern Monaco 0-7 (3ª giornata), Schalke 04-Union Berlin 1-6, Werder Brema-Eintracht Francoforte 3-4 (4ª giornata) (7)
 Maggior scarto di gol: Bochum-Bayern Monaco 0-7 (7, 3ª giornata)
 Maggior numero di reti in una giornata: 33 (1ª giornata)
 Minor numero di reti in una giornata: 24 (4ª giornata)

Classifiche di rendimento 
Aggiornate al 19 marzo 2023

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Classifica marcatori 
Aggiornata al 19 marzo 2023.

Note

Voci correlate 
 2. Fußball-Bundesliga 2022-2023
 3. Liga 2022-2023
 DFB-Pokal 2022-2023

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022-2023